Charles Thony (1863-1919) : compositeur français;
 Eduard Thöny (1866-1950) : artiste peintre, dessinateur et caricaturiste autrichien;
 Jean-François Thony ( ? ) : magistrat français;
  (1982-): pseudonyme de Federica Victoria Caiozzo, chanteuse, auteur-compositrice et actrice italienne.
 Commanderie de Thony, commanderie templière puis hospitalière à Pontavert en Picardie.